Doppelhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Doppelhofer (* 1976), österreichischer Skirennläufer, Sportwissenschaftler und heutiger Ski-Trainer der deutschen Herren-Ski-Nationalmannschaft
 Georg Doppelhofer (* 1945), österreichischer Jurist und Bankmanager